Tafesse ist der Familienname folgender Personen:

 Lidya Tafesse Abebe (* 1980), äthiopische Fußballschiedsrichterin
 Marta Tafesse Kassa, Schauspielerin
 Mesfin Tafesse (* 2001), ägyptische Fußballerin